In 2019 werd de zeventiende editie van de Copa do Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noordoost. De competitie werd gespeeld van 18 april 2018 tot 29 mei 2019. 

Fortaleza werd de winnaar en kreeg hiervoor een ticket voor de 1/8ste finale van de Copa do Brasil 2020.

Format
Het format werd gewijzigd ten opzichte van de voirg jaar. Aan het hoofdtoernooi namen zestien teams deel. De negen staatskampioenen van de staten Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Maranhão en Piauí. Uit de staten Bahia, Pernambuco en Ceará waren de hoogst geplaatste clubs op de clublijst van de CBF-ranking geplaatst, terwijl deze plaatsen vorig jaar nog naar de vicekampioenen gingen.

De overige vier plaatsen werden via een voorronde bepaald waaraan de zes best geplaatste teams uit de staten Alagoas, Maranhão, Paraiba, Piaui, Rio Grande do Norte en Sergipe deelnamen, tenzij deze al geplaatst was, dan ging de plaats naar het volgende best geplaatste team gaan. De staten Bahia en Pernambuco, die elk al twee deelnemers in de groepsfase hadden mochten nog het derde best geplaatste team van de CBF-ranking sturen. 

De groepsfase werd ook gewijzigd. De clubs werden in twee groepen van acht verdeeld, waarvan de teams uit groep A enkel tegen teams uit Groep B speelden.

Voorronde
De heenwedstrijden werden gespeelde op 18-19 april 2018 en de terugwedstrijden op 25-26 april 2018.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Nord
Copa do Nordeste